Старая Воскресеновка — название населённых пунктов:
 Старая Воскресеновка — село в Борисоглебском городском округе Воронежской области.
 Старая Воскресеновка — деревня в Задонском районе Липецкой области.